Леку́рб ()

 Лекурб, Клод Жак (1759—1815) — французский командир эпохи наполеоновских войн, в честь которого названы:
 станция парижского метро «Севр — Лекурб» (; открыта в 1906);
 парижская улица 15-го округа  (с 1865).